Алекса́ндр Ильи́нский: Ильинский, Александр (1919 — ?) — советский футболист.
 Ильинский, Александр Александрович (1859—1920) — русский композитор.
 Ильинский, Александр Васильевич (1896—1956) — русский и советский режиссёр и артист оперетты. Народный артист РСФСР.
 
 Ильинский, Александр Иоильевич (род. 1951) — доктор технических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
 Ильинский, Александр Константинович (1903—1967) — белорусский советский актёр.
 Ильинский, Александр Матвеевич (в монашестве Артемий; 1870—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тобольский и Сибирский.
 Ильинский, Александр Николаевич (1901—1942) — начальник и военный комиссар Тульской оружейно-технической школы имени Тульского пролетариата (1932—1938), военный комиссар 150-й стрелковой дивизии (1941—1942), бригадный комиссар.